Валерий Максим ():

 Маний Валерий Максим — диктатор в 494 году до н. э.
 Маний Валерий Максим Корвин Мессала — консул 263 года до н. э., цензор 252 года до н. э.;
 Валерий Максим — римский писатель I века;
 Луций Валерий Клавдий Ацилий Присциллиан Максим (или Луций Валерий Максим) — консул 233 и 256 гг., городской префект 255 г.;
 Валерий Максим — консул 253 г.;
 Валерий Максим Басилий — префект Рима в 319—323 гг.;
 Валерий Максим — консул 327 года, префект претория в 327—328, 332—333 и, возможно, в 337 гг.

См. также 
 Валерии Максимы